El apodo «El Españoleto» puede referirse a dos artistas:
 José de Ribera, pintor del siglo XVII.
 Francisco Javier García Fajer, músico del siglo XVIII.